Krieghammer ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund von Krieghammer (1832–1906), österreichischer General und Reichskriegsminister
 Olga Krieghammer (1871–1948), österreichische Künstlerin